Симфония № 5 ми-бемоль мажор, опус 82 ― композиция Яна Сибелиуса, завершённая в 1915 году и впервые исполненная 8 декабря того же года Хельсинкским филармоническим оркестром под управлением композитора, по случаю его пятидесятилетнего юбилея.

Примерная продолжительность композиции ― 30 минут.

Состав оркестра 
Симфония написана для 2 флейт, 2 гобоев, 2 кларнетов, 2 фаготов, 4 валторн, 3 труб, 3 тромбонов, литавр и струнных.

Структура 
Произведение состоит из трёх частей:
 1. Tempo molto moderato – Allegro moderato (ma poco a poco stretto) – Vivace molto – Presto – Più presto (ми-бемоль мажор). Написана в сонатной форме.

 2. Andante mosso, quasi allegretto – Poco a poco stretto – Tranquillo – Poco a poco stretto – Ritenuto al tempo I (соль мажор). Имеет форму вариаций.

 3. Allegro molto – Misterioso – Un pochettino largamente – Largamente assai – Un pochettino stretto (ми-бемоль мажор).

Это единственная симфония Сибелиуса, где все части написаны в мажорных тональностях.

Примечания

Ссылки 

Симфонии Яна Сибелиуса